

Patronyme 

 Jacques-Rose Récamier (1751-1830), banquier et régent de la Banque de France ;
 Joseph Récamier (1774-1852), médecin français, professeur au Collège de France, créateur de la gynécologie médicale et chirurgicale moderne ;
 Juliette Récamier (1777-1849), épouse de Jacques-Rose, salonnière française.
 Joseph Claude Anthelme Marie Récamier (1861-1935), chirurgien, explorateur et militant de l'Action française.

Toponyme 

 Lycée Juliette-Récamier, établissement scolaire de Lyon ;
 Rue Juliette-Récamier, voie française du  parisien ;
 Théâtre Récamier, ancienne salle de théâtre parisienne de la rue Récamier ;
 Square Récamier, square français du  parisien ;
Recamier, cratère vénusien, nommé en l'honneur de Juliette Récamier.

Autre 

Type de canapé-banquette